

Musica 
 Lucky Ones – album di Pat Green del 2004
 Lucky One – singolo di Amy Grant del 1994
 Lucky One – singolo di Tom Morello del 2018

Cinema 
 D' Lucky Ones – film commedia del 2006 diretto da Wenn V. Deramas

Pagine correlate 
The Lucky One
The Lucky Ones